Шкло (укр. стекло) — топоним:

Украина 
 Шкло — посёлок городского типа в Яворовском районе Львовской области Украины.
 Шкло — река в Яворовском районе Львовской области Украины и в Польше.